

Маячний — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Маячний — селище, Кумертауський міський округ, Башкортостан